D9 bzw. D 9 steht für:
 Documenta IX
 Donavia (IATA-Code), Fluggesellschaft
 Caterpillar D9, Planierraupe von Caterpillar
 Leitzone 9 der deutschen Postleitzahlen, siehe Postleitzahl (Deutschland) #Postleitzonen und -regionen
 D-Route 9 (Weser – Romantische Straße)
 Jodel D9, französisches Sportflugzeug

D-9 steht für:
 D-9 (Videoformat), Videoaufzeichnungsformat
 Akaflieg Darmstadt D-9 Konsul, Segelflugzeug

Siehe auch:
 Dix
 9D

D9